Sommerswalde bezeichnet:
 Schloss Sommerswalde, Gemeinde Oberkrämer, Landkreis Oberhavel, Brandenburg, Deutschland
 Sommerswalde, bis 1938: Lasdinehlen, Kreis Pillkallen/Schloßberg, Ostpreußen, seit 1946: Mitschurino (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad, Russland